Aribert Anhaltský (Aribert Josef Alexandr; 18. června 1866, Wörlitz – 24. prosince 1933, Mnichov) byl od září do listopadu 1918 regentem Anhaltska ve jménu svého nezletilého synovce, vévodu Jáchyma Arnošta. Jako regent po listopadové revoluci v Německu jménem svého synovce 12. listopadu 1918 abdikoval a tak skončila vláda Askánců v Anhaltsku.

Původ 
Princ Aribert se narodil ve městě Wörlitz jako čtvrtý syn vévody Fridricha I. Anhaltského a princezny Antonie Sasko-Altenburské. Anhaltsko bylo svrchované vévodství v Německém císařství.

Sňatek 

6. července 1891 se pětadvacetiletý princ v kapli sv. Jiří na hradě Windsor oženil s o šest let mladší princeznou Marií Louisou Šlesvicko-Holštýnskou. Marie Luisa byla nejmladší dcerou prince Kristiána Šlesvicko-Holštýnského a princezny Heleny Britské, což z ní činilo vnučku královny Viktorie. Nevěstiným bratrancem byl německý císař Vilém II., který pomáhal při sjednávání sňatku.

V prosinci 1900 anhaltský vévoda využil své výsady jako vládnoucího vévody ke zrušení manželství. Marie Luisa, v té době na oficiální návštěvě Kanady, se okamžitě vrátila do Anglie. Podle jejích pamětí považovala své manželské sliby za závazné, takže se nikdy znovu neprovdala. Její paměti však naznačují vztek nad jejími manželskými zkušenostmi a zjevnou nechuť k bývalému manželovi.

Ačkoli tehdejší zdroje přímo nenaznačovaly, že to bylo příčinou rozpadu jeho manželství, řada současníků a následné historické zprávy naznačují, že Aribert byl bisexuál nebo homosexuál, a někteří navrhli, že nerozhodnost v sexualitě byla katalyzátorem rozpadu a že manželství nikdy nebylo naplněno. Jiné zdroje však později naznačovaly, že se plánoval znovu oženit. O Aribertovi bylo známo, že jezdil na dovolenou na Capri, ostrov s pověstí, že přitahuje homosexuální styky.

Regent 
Když se jeho synovec Jáchym Arnošt stal 13. září 1918 po svém otci anhaltským vévodou, byl Aribert kvůli Jáchymovu nízkému věku jmenován regentem. Aribertovo krátké regentství skončilo 12. listopadu 1918, když ve jménu svého synovce po německé revoluci abdikoval. Vévodství se následně stalo Svobodným anhaltským státem.

Pozdější život 
Princ Aribert zemřel ve věku 67 let 24. prosince 1933 v Mnichově.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Askánci
Anhaltští princové
Regenti
Nositelé Řádu svatého Huberta
Nositelé Domácího řádu vendické koruny
Čestní rytíři velkokříže Řádu lázně
LGBT Němci
LGBT panovníci
Narození v roce 1866
Narození 18. června
Úmrtí v roce 1933
Úmrtí 24. prosince
Úmrtí v Mnichově
Muži